Терміни сквот, сквотер, сквотинг можуть стосуватися такого:

В інформаційних технологіях 
Кіберсквотинг — протизаконна діяльність, пов'язана з використанням та пропонуванням до продажу доменного імені із несумлінним наміром.

У культурі 
Сквот 32 — український фільм 2019 року, молодіжна романтична драма режисера Саші Лідаговського.

У праві 
Сквот — покинуте приміщення або будинок, в який хтось поселився, зазвичай, без згоди власника.